RTU:

  — Устройство связи с объектом
  — Рижский технический университет
  - буквально Узел Розницы и Транзита, или РТУ — Российский Телефонный Узел - программный продукт, NGN-софтсвич компании ALOE Systems / МФИ Софт, для операторов связи